Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B5 :
 Bundesstraße 5 (B 5), en Allemagne
 Route B5, à Chypre

Voir aussi